Краснокутское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Краснокутское сельское поселение — входит в Борисовский район Белгородской области.
 Краснокутское сельское поселение — входит в Мостовский район Краснодарского края
 Краснокутское сельское поселение — входит в Спасский район Приморского края
 Краснокутское сельское поселение — входит в Боковский район Ростовской области
 Краснокутское сельское поселение — входит в Октябрьский район Ростовской области